Tabiang Village kan syfta på:

Geografi

Kiribati 

 Tabiang Village (ort i Beru), Gilbertöarna, 
 Tabiang Village (ort i Abemama), Gilbertöarna, 

Robotskapade Kiribatiförgreningar